Lancia Ypsilon kan henvise til to forskellige bilmodeller:
 Lancia Ypsilon (2003)
 Lancia Ypsilon (2011)